Maarten Luther, Duits augustijn, theoloog en reformator
Het lutheranisme, een stroming voortkomend uit de ideeën van Maarten Luther
Hans Luther, Duits politicus en rijkskanselier
Martin Luther King, Amerikaans burgerrechtenactivist
Luther (televisieserie), een detectiveserie met een personage genaamd John Luther in de hoofdrol
Luther (hoorspel), een tweedelig hoorspel naar het gelijknamige toneelstuk van John Osborne
Luther (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
Luther (Michigan), een plaats in de Amerikaanse staat Michigan
Luther (Oklahoma), een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma